Нижня Будаківка — село в Україні, в Лохвицькому районі Полтавської області. 
 Верхня Будаківка — село в Україні, в Миргородському районі Полтавської області.